Bildatlas bezeichnet

 Bildatlas Kunst in der DDR, Online-Datenbank der zwischen 1945 und 1990 in der SBZ und der DDR entstandenen Malerei
 HB-Bildatlas, von dem Tabakwarenhersteller British American Tobacco unter dem Loge der Zigarettenmarke HB herausgegebene Reiseführer